Oreohelix tenuistriata är en snäckart som beskrevs av J. Henderson och Daniels 1916. Oreohelix tenuistriata ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
tenuistriata